Quinto Servilio Cepión fue el nombre de varios nobles romanos, entre otros:

 Quinto Servilio Cepión (cónsul 140 a. C.), cónsul en el año 140 a. C.
 Quinto Servilio Cepión (cónsul 106 a. C.), cónsul en el año 106 a. C.
 Quinto Servilio Cepión (hermano de Servilia), padre adoptivo de Bruto.
 Quinto Servilio Cepión (pretor), pretor en el año 91 a. C.